Дави́д Моисе́евич Пла́ксин (2 октября 1936, Ленинград — 13 декабря 2018, Санкт-Петербург) — русский (советский и современный российский) -график, член Санкт-Петербургской организации Союза художников России.

Биография 

В 1957 году окончил Ленинградское художественное училище имени В. А. Серова.

С 1980 года член Санкт-Петербургской организации Союза художников России. В 1990 году вступил в Творческий союз художников России и Международной федерации художников (IFA).
Участник выставки в ДК «Невский» (1975), городских и всероссийских выставок.

Занимается дизайном книги, иллюстрацией, станковой графикой, живописью, компьютерной графикой. Лауреат и дипломант ряда всесоюзных, всероссийских и международных конкурсов, в том числе «Искусство книги». Сотрудничал с ведущими российскими издательствами, в том числе «Аврора», «Художник РСФСР», «Искусство», «Детгиз», «Советский композитор» и многими другими. Оформлял издания произведений Дж. Свифта, М. Твена, братьев Стругацких, М. А. Булгакова, книги для детей С. Михалкова, М. Яснова и др.

Работы хранятся в Музее нонконформизма (Санкт-Петербург), Российской национальной библиотеке и частных собраниях России, США, Финляндии, Германии.

Выставки 
 1975 — Выставка в ДК «Невский», Ленинград.
 1989 — Выставка «Азбука» в салоне-магазине «Ленинград».
 1990 — Выставка с Сергеем Плаксиным «Черное-белое» в редакции журнала «Аврора».
 1991 — Выставка с Сергеем Плаксиным «Оба» в галерее 99.
 2004 — Персональная выставка в Творческом союзе художников России (IFA) «100 postkards друзьям и всем на свете».
 2006 — Ретроспективная выставка в Творческом союзе художников России (IFA).
 2004 — «100 postcards друзьям и всем на свете» в Творческом союзе художников России (IFA), Санкт-Петербург
 2006 — Ретроспективная выставка в Творческом союзе художников России (IFA), Санкт-Петербург
 2008 — «PHOTOSHOPом по классике» в Творческом союзе художников России (IFA), Санкт-Петербург
 2009 — «Игра в игру игры» совместно с Андреем Чежиным в Музее нонкорформизма, Санкт-Петербург
 2009 — «Искусство про искусство», Государственный Русский музей
 2009 — «PHOTOSHOPом по классике», Петрозаводск
 2009 — "Экслибрисы издательства «Вита Нова», Санкт-Петербург, БДТ им. Товстоногова
 2010 — «Экспликация регенерации. Photoshopом по классике», Санкт-Петербург, StArtGallery
 2010 — Юбилейная выставка «Издательству Вита Нова — 10 лет», Санкт-Петербург, ЦВЗ «Манеж»
 2010 — Юбилейная выставка «Издательству Вита Нова — 10 лет», Москва, Музей А. С. Пушкина на Пречистенке
2010 -  «PHOTOSHOPом по классике», Государственный музей худ. культуры Новгородской земли
 2011 — «Десюдепорт от Плаксина Давида. Украшения Вашего Дома» , Санкт-Петербург, StArtGallery
 2011 — «Натюрморт и прочее» , Санкт-Петербург, StArtGallery
 2011 — «Книжные знаки петербургских художников», Санкт-Петербург, Библиотека книжной графики
 2011 — «Книга: образ пространства или пространство образа», Санкт-Петербург, StArtGallery
 2011 — «Книжная графика из коллекции издательства ВИТА НОВА», Вологда, Галерея современного искусства «Красный мост»
 2011 — «Книжная графика из коллекции издательства ВИТА НОВА», Беларусь, Минск, Национальный художественный музей
 2011 — "Экслибрисы издательства «Вита Нова», Вологда, Областная картинная галерея
 2011 — «Книжная графика из коллекции издательства ВИТА НОВА», Витебск, Арт-центр Музея Марка Шагала
 2012 — «Памяти жертв Холокоста», Санкт-Петербург, ЕСОД
 2013 — «The OppoSide», Санкт-Петербург, галерея современного искусства Эрарта
2013 - "Осколки" Арт-центр Пушкинская 10. Музей нонконформистского искусства
2014 - " Биография в натюрмортах" Арт-центр Пушкинская 10 Арт-Лига
2014 - "САНКПЕТРОЛЕНИН-БУРГ" выставка авторских открыток. Галерея Третьякова
2015 -"Между светом и тенью" АртМуза, Галерея "Ц"
2016 - Выставка иллюстраций к изданию Владимира Войновича "Москва 2042" Музей печати Спб
2016 - " Пучина страстей", Арт-центр Пушкинская 10 Арт-Лига
2016 - "Биография в натюрмортах". Институт философии человека РГПУ им. А. И. Герцена
2016 - " Книги, открытки и другое", " Музей СССР. Мир детства"
2017 -  Выставка иллюстраций к изданию "Александр Галич. Когда я вернусь... Стихотворения и поэмы" Дом актера СПб 
2018 - " Генеральная репетиция" Культурный центр "Дом Галича" Спб
2018 - "Пучина страстей". Институт философии человека РГПУ им. А. И. Герцена
08.04.2019 - 27.04.2019 - Персональная выставка. Пространство на Малой Посадской при организационной поддержке галереи "Арт-Лига". Институт философии человека РГПУ им. А. И. Герцена

Примечания

Ссылки 
 Проделки художника
 Экспликация регенерации. Photoshopом по классике
 Давид Плаксин. Прогулка с автором по его биографии

Художники-иллюстраторы России
Художники-иллюстраторы СССР
Члены Союза художников России
Художники Санкт-Петербурга
Художники неофициального искусства СССР
Современные художники России
Графики России